Фефелово — название населённых пунктов в России:

Вологодская область 
 Фефелово — деревня в Ферапонтовском сельском поселении Кирилловского района.
 Фефелово — деревня в Коварзинском сельском поселении Кирилловского района.

Ивановская область 
 Фефелово — деревня в Савинском районе.

Костромская область 
 Фефелово — деревня в Костромском районе.
 Фефелово — деревня в Сусанинском районе.

Псковская область 
 Фефелово — деревня в Новосокольническом районе.

Смоленская область 
 Фефелово — деревня в Смоленском районе.

Тверская область 
 Фефелово — деревня в Вышневолоцком районе.
 Фефелово — деревня в Калининском районе.

Ярославская область 
 Фефелово — деревня в Тутаевском районе.